

Geografia
 Lanner – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra

Persone
 August Lanner – compositore austriaco
 Joseph Lanner – compositore e direttore d'orchestra austriaco
 Olle Lanner – ginnasta svedese